La liste ci-dessous établit un classement des principales agglomérations du Japon par nombre d'habitants :

Statistiques 
(Source : Bureau de la statistique du Japon) 

Mise à jour depuis la page japonaise en novembre 2015.

Voir aussi

Articles connexes 

 Démographie du Japon
 Liste des villes du Japon
 Villes japonaises par population urbaine

Villes de Japon, Liste par nombre d'habitants